Ommatiinae  — подсемейство ктырей подотряда короткоусые. Около 300 видов (в основном, в Афротропике и Юго-Восточной Азии). Реликтовая группа  ктырей. Длина тела от 5 до 31 мм. Отличаются перистой аристой усиков. Щупики 2-члениковые, усики 3-члениковые.
В мировой фауне 8 родов (с синонимами 11 родовых таксонов), из которых только крупнейший род  (около 250 видов) распространен во всех зоогеографических регионах. В Палеарктике 6 видов (2 рода), в фауне России обнаружен 1 вид на Дальнем Востоке — .

 
 
 
 
 =
 
 =
 =

Примечания

Литература 
 Лер П. А. (1996). Ктыри подсемейства Asilinae (Diptera, Asilidae) Палеарктики. Эколого-морфологический анализ, систематика и эволюция. — Владивосток, Дальнаука, 1996. — 184 с.
 Scarbrough, A. G. (2010). An overview of the Afrotropical Ommatiinae (Diptera: Asilidae) with a key to genera. — Zootaxa, 2540: 1–47.
 Scarbrough, A. G.; Tomasovic, G. (2010). Ommatomyia, a new genus from Vietnam (Diptera: Asilidae: Ommatiinae). — Zootaxa, 2366: 46–54.

Ссылки 
 Zur Kenntnis der Raubfliegen Deutschlands  Сайт о ктырях
 Robber flies of Germany
 AsilidaeData  Сайт о ктырях
 Ктыри Америки — фото, описание 
  Asilidae — ктыри

Ктыри
Подсемейства насекомых